Pluto x Baby Pluto — совместный студийный альбом американских рэперов Фьючера и Lil Uzi Vert. Он был выпущен 13 ноября 2020 года. Впервые альбом был анонсирован в июле 2020 года. 17 ноября 2020 года была выпущена делюкс-версия.

Название комбинирует псевдонимы обоих артистов: Фьючер называет себя Pluto, а Lil Uzi Vert — Baby Pluto, ранее он упоминал данное сочетание в песне «Baby Pluto». Это второй альбом, выпущенный Фьючером в 2020 году после High Off Life. Это также третий проект, выпущенный Lil Uzi Vert за год. До этого он выпустил второй студийный альбом Eternal Atake и его делюкс-версию под названием Lil Uzi Vert vs. the World 2.

История 
И Фьючер, и Lil Uzi Vert закрыли доступ к свои страницы в Instagram 21 июля 2020 года и загрузили тизер, спродюсированный режиссёром Хайпом Уильямсом. 31 июля 2020 года, в день 26-летия Lil Uzi Vert, дуэт выпустил две совместные песни под названием «Patek» и «Over Your Head», которые появились на делюкс-версии альбома. 22 сентября было загружено видео, в котором два рэпера играют в футбол с несколькими женщинами. 11 ноября 2020 года оба артиста официально анонсировали совместный проект в своих социальных сетях через ещё один трейлер. В ролике рэперы обсуждают, следует ли покинуть Землю и отправиться на другую планету. Обложка и трек-лист были обнародованы 12 ноября.

Коммерческий успех 
Pluto x Baby Pluto дебютировал на втором месте в чарте Billboard 200 с 105,000 единицами, эквивалентными альбому (включая 5,500 физических копий). Это четырнадцатый альбом Фьючера и третий Lil Uzi Vert, который попал в топ-10 Billboard. Он также собрал 136.11 стримингов за первую неделю в США.

Список композиций 
Адаптировано под Tidal.

Чарты

Примечания 

Альбомы Lil Uzi Vert
Альбомы Atlantic Records
Хип-хоп-альбомы
Альбомы Фьючера
Альбомы Epic Records
Альбомы 2020 года